Conversió religiosa 
 La conversió de sant Pau (Miquel Àngel), fresc de Miquel Àngel a la Capella Paulina del Palau Apostòlic (Vaticà)
 Pragmàtica de conversió forçosa
 Conversió dels khàzars al judaisme, esdeveniment històric ocorregut al kanat dels khàzars (avui a Rússia) 
 Conversió lògica, substitució del subjecte pel predicat
 Conversió d'unitats, transformació d'una unitat de mesura en una altra amb l'ús dels factors de conversió i/o taules de conversió 
 Conversió de temperatura
 Factor de conversió, fracció en la qual el numerador i el denominador són la mateixa mesura expressada en unitats diferents 
 Conversió química 
 Conversió digital
 Conversió analògica-digital, procediment electrònic que té la capacitat de convertir un senyal analògic en un altre de digital
 Conversió digital-analògica, procediment que converteix una entrada digital (generalment binària) a un senyal analògic (generalment voltatge o càrrega elèctrica)